Golfo Aranci (gal·lurès Figari) és un municipi italià, dins de la Província de Sàsser. L'any 2007 tenia 2.206 habitants. Es troba a la regió de Gal·lura. Limita amb el municipi d'Olbia. La denominació del municipi deriva del gal·lurès Golfu di li Ranci ('golf dels crancs').

Evolució demogràfica

Administració

Enllaços externs 

 Lloc web oficial 

Municipis de Sàsser